Пелікозаври (Pelycosauria) — застарілий термін для базальних чи примітивних пізньопалеозойських синапсид (Synapsida), за винятком терапсид (Therapsida) та їхніх нащадків. Інколи підноситься дослідниками до рангу ряду. Відомі як хижі, так і рослиноїдні форми. Існували у карбоні і пермі (308—260 млн років тому).

Опис 

Пелікозаври з'явилися ще в пізньому карбоні. Складали в ранній пермі 70 % всіх амніот. Вже в верхньому карбоні виникли різноманітні форми, що об'єднуються у групу пелікозаврів (Pelycosauria). Вони мали амфіцельні хребці, череп зі слабо розвиненою однієї ямою і одним потиличним відростком, зуби були й на піднебінних кістках, були черевні ребра. За зовнішнім виглядом вони були схожі на ящірок, довжина їх не перевищувала 1 м; лише поодинокі види досягали 3-4 м завдовжки. Як мінімум дві клади пелікозаврів (едафозаври та сфенакодонти) незалежно розвинули спинальний гребінь, який формувався з витягнутих спинних хребців.

Спосіб життя 
Потужні ікла і непропорційно велика голова свідчать про те, що пелікозаври були спочатку орієнтовані на живлення великою здобиччю; вони були першими хижими м'ясоїдними наземними істотами. Тим цікавіша та обставина, що багато пелікозаврів переходять до рослиноїдного способу життя — перший досвід фітофагії серед наземних хребетних. Серед них були справжні хижаки і травоїдні форми; більшість вели наземний спосіб життя, але зустрічалися навколоводні і водні форми. До кінця пермі пелікозаври вимерли, але від них відділилися терапсиди (Therapsida), які в свою чергу стали предками ссавців.

Класифікація

Систематика

Філогенія 
За результатами структурного аналізу 45 таксонів пелікозаврів, виконаного Р. Бенсоном у 2012 р., філогенетичні зв'язки родин пелікозаврів представляються даною кладограммою:

Примітки

Джерела 
 .
 .
 .
 

Викопні плазуни
Ряди плазунів